Demons & Wizards může být:

 Demons & Wizards (album, Uriah Heep) – album skupiny Uriah Heep
 Demons & Wizards (hudební skupina) – metalová hudební skupina
 Demons & Wizards (album, Demons & Wizards) – její debutové album album